Uptown Special — четвёртый студийный альбом британского музыканта Марка Ронсона, изданный 13 января 2015 года на лейбле RCA.
7 декабря 2015 года был номинирован на премию Грэмми-2016 в категории Лучший вокальный поп-альбом.

История 
Марк Ронсон посвятил свой альбом умершей в 2011 году британской певице Эми Уайнхаус.
Альбом вышел 13 января 2015 года в США и 19 января в Великобритании.

Альбом дебютировал на позиции № 5 в американском хит-параде Billboard 200, с тиражом 76,727 копий, из которых 46,680 пришлось на трекинг отдельных песен и стриминг. Учёт трекинга песен начался с декабря 2014 года после изменения правил составления чартов Nielsen SoundScan и Billboard.

Список композиций 

Примечание
  — дополнительный продюсер

Чарты

Награды и номинации

Сертификация

Примечания 

Альбомы Марка Ронсона
Альбомы, спродюсированные Марком Ронсоном
Альбомы, спродюсированные Джеймсом Фордом
Альбомы Columbia Records
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart